Edutice est une solution (basé sur Linux) qui permet de gérer, administrer de façon centralisée et sécurisée le parc  informatique fixe et mobile. Cette solution est actuellement déployée dans les médiathèques, les centres culturels, scolaires et de formations.

Description 

Édutice fonctionne selon une architecture clients-serveur. Elle fonctionne avec LTSP, une technologie d'affichage  permettant de gérer tous les postes par un même serveur (centralisation des données) sans changement du parc informatique, les anciens postes pouvant servir de terminaux d'affichage (principe du client léger) et les plus récents prenant en charge l'intégralité des traitements (client lourd).

Édutice permet également de changer à la volée un poste ou un groupe de postes, soit via une clé USB (insérée dans un poste, dans le serveur ou un mini-serveur relais alloué, par exemple, à une salle informatique), soit via une interface web. 
.

Décliné en plusieurs versions selon son utilisation, le système peut par ailleurs sauvegarder l'environnement de travail pour que utilisateur puisse le retrouver sur un autre poste, si celui-ci soit connecté au serveur.

Enfin, un compte principal peut gérer les différents environnements utilisateurs en fonction des besoins et possède un contrôle plus ou moins important suivant l'âge et le niveau des utilisateurs.

Capture d'écrans

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
Mandriva Linux
Linux Terminal Server Project

Autres distributions pour l'éducation :
Edubuntu
AbulÉdu
ASRI Edu
Skolelinux
EduLinux
Eduknoppix
Freeduc-cd
PrimTux

Liens externes 
Site officiel
Présentation Edutice
 Magazine Magnum, n° 00
Chaine Edutice (archive)
Vidéo de présentation de Novatice Technologies, de mars 2010

Logiciel éducatif
Logiciel pour Linux
Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement